Зіна Гаррісон була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Наталія Звєрєва.

Мартіна Навратілова виграла титул, перемігши у фіналі Звєрєву з рахунком 6–4, 7–6(8–6).

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (Чемпіонка)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Наталія Звєрєва (фінал)
  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Мередіт Макґрат (2-ге коло)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)
  Манон Боллеграф (чвертьфінал)
  Гретхен Магерс (3-тє коло)
  Клаудія Коде-Кільш (1-ше коло)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
  Джинджер Гелгесон (знялася)
  Енн Мінтер (2-ге коло)
  Стефані Реге (1-ше коло)
  Кідзімута Акіко (1-ше коло)
  Пем Шрайвер (3-тє коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Е Рейнах
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Л Голарса
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1991 Dow Classic Draws 
 ITF Tournament Page 
 ITF singles results page 

Dow Classic, одиночний розряд
1991